Vibilioidea är en överfamilj av kräftdjur. Vibilioidea ingår i ordningen märlkräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Vibilioidea 24 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Vibilioidea